Josef Mittendorfer ist der Name folgender Personen:

* Josef Mittendorfer (Politiker) (1902–1990), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Josef Mittendorfer (Kameramann), österreichischer Kameramann